Insieme steht für:

 Insieme (Informatikprojekt), ein Projekt der Eidgenössischen Steuerverwaltung
 Insieme (Vereinigung), Vereinigung zur Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Schweiz
 Insieme: 1992, Lied von Toto Cutugno (1990)